Malmöhus kan syfta på:

 Malmöhus – ett slott med medeltida anor beläget på Slottsholmen i Malmö
 Malmöhus slottslän – ett danskt slottslän som blev svenskt 1500-talet–1669
 Malmöhus län – ett före detta län 1669–1996
 Malmöhus läns landsting – ett tidigare landsting 1863–1996
 Malmöhus läns valkrets – en valkrets vid val till riksdagen 1867–1994
 Malmöhus läns norra valkrets – en riksdagsvalkrets 1912–1921 samt 1994/95–1997/98
 Malmöhus läns södra valkrets – en riksdagsvalkrets 1912–1922 samt 1994/95–1997/98
 Malmöhus (delområde) – ett delområde beläget i stadsdelen Malmö Centrum
 M/S Malmöhus –  en svensk tågfärja, byggd 1945